Dénomination de plusieurs composés de soufre et de plomb :
 le sulfure de plomb(II) ou galène, de formule PbS.
 le disulfure de plomb de formule PbS2.

Plomb
Composé du plomb